El nombre de Alfonso López puede aludir a alguno de los siguientes individuos:

 Alfonso López (c. 1572-1649), financiero y confidente del cardenal Richelieu
 Alfonso López de Tejeda (m. 1404), maestre electo de la Orden de Santiago y señor de Tejeda.
 Alfonso López Michelsen, presidente de Colombia entre 1974 y 1978
 Alfonso López Pumarejo (1886-1959), presidente de Colombia;
 Alfonso López, historietista español; 
 Alfonso López Trujillo (1935-2008), cardenal colombiano;